Kozłówka est le nom de :

Toponymie
en Pologne :
 Kozłówka, village de la voïvodie de Lublin
 Kozłówka, village de la voïvodie de Podlachie
 Kozłówka, village de la voïvodie de Mazovie